Miejscowości w USA:
 Bowman – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Elbert
 Bowman – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
 Bowman – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg
 Bowman – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Cumberland

Gminy w USA:
 Bowman (ang. Bowman Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 Bowman (ang. Bowman Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Bowman (ang. Bowman Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bowman (ang. Bowman County) – w stanie Dakota Północna